Гэллахер — фамилия. Известные носители:
 Гэллахер, Лиам
 Гэллахер, Ноэль